Obsesión puede referirse a:

Psicología 
 Obsesión, sentimiento. Pensamiento, sentimiento (estado) o tendencia en desacuerdo con la propia conciencia, y siempre acompañado de un penoso sentimiento de ansiedad.

Cine 
 Obsesión (1917), película mexicana dirigida por Manuel de la Bandera.
 Obsesión (Ossessione) (1943), película italiana dirigida por Luchino Visconti.
 Obsesión (1947), película española dirigida por Arturo Ruiz Castillo.
 Obsesión (Magnificent Obsession) (1954), película estadounidense dirigida por Douglas Sirk.
 Obsesión (Fascinación) (1975), película española dirigida por Francisco Lara Polop.
 Obsesión (Obsession/Fascinación) (1976), película estadounidense dirigida por Brian De Palma.
 Obsesión (1997), película franco-alemana dirigida por Peter Sehr, protagonizada por Daniel Craig.
 Obsesión (Eye of the Beholder) (1999), película basada en la novela Eye of the Beholder de Marc Behm.
 Obsesión (Wicker Park) (2004), película estadounidense con Diane Kruger.
 Obsesión (2015), película estadounidense dirigida por Rob Cohen.

Variantes
 Sublime obsesión (Magnificent Obsession) (1935), película estadounidense dirigida por John M. Stahl.
 Peligrosa obsesión (2004), película argentina dirigida por Raúl Rodríguez Peila.
 Retrato de una obsesión (2006), película estadounidense dirigida por Steven Shainberg.
 Retratos de una obsesión (2002), película estadounidense dirigida por Mark Romanek.

Televisión 
 Obsesión (Star Trek: La serie original) (1967), episodio n.º 13 de la segunda temporada de Star Trek.
 Obsesión (1967), telenovela mexicana – 55 episodios -.
 Obsesión (1996), telenovela peruana – 167 episodios -.
 Obsesión (2005), telenovela rara española – 169 episodios -.
 Obsesión (2009), telenovela mexicana – 268 episodios -.

Música 
Álbumes
 Obsesión (1990), álbum de Miguel Mateos.
 Obsesión (2000), álbum de Sangre Azul.
 Obsesión (2006), álbum de la cantante chilena Daniela Castillo.
Canciones
 «Obsesión» (1994), canción de Rata blanca.
 «Obsesión» (2002), canción de Aventura.

Véase también
trastorno obsesivo-compulsivo